Doridella är ett släkte av snäckor. Doridella ingår i familjen Corambidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Nakensnäckor
Doridella